Gang Misia Yogi (ang. Yogi's Gang, 1973) – amerykański serial animowany wyprodukowany w 1973 roku przez studio Hanna-Barbera.

Emitowany był przez ABC od 8 września do 29 grudnia 1973 roku w sobotnich porankach. W Polsce serial jest nadawany od 4 września 2011 roku na kanale Polsat, a od 8 października 2011 roku także na antenie TVN 7.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach misia Yogiego i Boo Boo, którzy towarzyszą wraz z psem Huckleberrym, Snagglepussem, Quick Draw McGrawem i Baba Louiem, Atomrówkiem, Wallym Gatorem, gorylem Magillą, pieskiem Augiem i psem Tatą i wielu innych w wyprawie dookoła świata na latającej arce.

Obsada 
 Daws Butler – 
 Miś Yogi, 
 Pies Huckleberry, 
 Quick Draw McGraw,
 Snagglepuss, 
 Wally Gator, 
 Peter Potamus,
 Augie Piesek,
 Wilk Hokej, 
 Lippy Lew, 
 Babalouie,
 Tantrum
 Don Messick – 
 Bubu,
 Strażnik Smith,
 Touché Turtle,
 Atomrówek,
 Królik Rykoszet,
 Squiddly Diddly, 
 Mayor of Smog City, 
 Temper
 Julie Bennett – Cindy
 Alla Melvin – Goryl Magilla
 John Stephenson – 
 Pies Tata,
 Hardy Har Har,
 Mr. Cheerful,
 Greedy Genie, 
 Hilarious P. Prankster
i inni

Wersja polska

Wersja lektorska Polsatu 
Tekst polski: Michał Beszczyński
Czytał: Janusz Szydłowski

Wersja lektorska TVN 
Wersja polska: TVN
Tekst: 
 Małgorzata Lalowska (odc. 1-3, 7-9, 13-15),
 Iwona Iwańska (odc. 4-6, 10-12)
Czytał: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Seriale telewizyjne emitowane od 1973
Seriale telewizyjne zakończone w 1973
Filmy o niedźwiedziach
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat